Strife peut faire référence à :
 Strife, un jeu vidéo sorti sur PC en 1996 ;
 Strife, un groupe de punk hardcore californien ;
 Strife, un groupe britannique de hard rock des années 1970 ;
 Cloud Strife, un personnage de l'univers Final Fantasy.